Церковь Иоанна Богослова (Храм Иоанна Богослова) — православный храм в хуторе Ленина Белокалитвенского района Ростовской области. Относится к Белокалитвенскому благочинию Волгодонской епархии.

История 

Когда в 1850 году была образована первоначально входившая в Донецкий округ Области Войска Донского станица Владимирская, от расположенной на том месте крестьянской слободы Ивановки станице по наследству перешла деревянная Успенская церковь, построенная на средства помещицы М. И. Бобриковой. В 1874 году станичные казаки возвели новый храм на средства своего сотоварища Степана Шевырева. Старую церковь в 1878 году продали в хутор Свинарев Усть-Белокалитвенской станицы, где она получила имя Иоанна Богослова. К её приходу относились жители хуторов — Свинарев (ныне им. Ленина), Бородинов и Поцелуев.

Когда этот храм прекратил свою деятельность — неизвестно. Приход храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова был зарегистрирован в декабре 2002 года.

Настоятель храма Иоанна Богослова — иеромонах Феодосий (Шаповалов).

Примечания

Ссылки 
 Сайт церкви
 Храм Иоанна Богослова
 Белокалитвенское благочиние. Все церкви и монастыри.
 Волгодонская епархия — приходы

Ленина
Ленина